Георги́у-Де́ж:

 Георге Георгиу-Деж (1901—1965) — деятель румынского рабочего движения, государственный и политический деятель.
 Георгиу-Деж — название города Лиски (Воронежская область) c 1965 по 1991.
 Георге-Георгиу-Деж — название города Онешти (Румыния) с 1965 по 1989.